Ранонг — біосферний заповідник в Таїланді
 Ранонг — місто в Таїланді
 Ранонг — провінція Таїланду